Die Buchstabenfolge VHT steht unter anderem für:

 Verteilte Hashtabelle im Bereich Informationstechnologie.
 Den Verkehrsverband Hochtaunus
 Den Hersteller für Verstärker VHT im Musikbereich.
 Video Home Training, eine Methode in der Sozialpädagogik
 Vehicle-Hours of Travel, Dauer der Nutzung einer Verkehrsanlage aller Verkehrsteilnehmer

VHT